Serge Roy peut désigner :
 Serge Roy, syndicaliste et homme politique québécois ;
 Serge Roy (1932-), footballeur français.